Parrott ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Parrott (* 1947), englischer Chorleiter und Dirigent
 Cecil Cuthbert Parrott (1909–1984), britischer Diplomat, Übersetzer, Schriftsteller und Gelehrter
 Chrissie Parrott (* 1953), australische Balletttänzerin, Choreographin und Multimediakünstlerin
 Edward Parrott (1863–1921), britischer Sachbuchautor und Politiker
 James Parrott (1897–1939), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 John Parrott (* 1964), englischer Snookerspieler
 John Fabyan Parrott (1767–1836), US-amerikanischer Politiker
 Lisa Parrott (* 1968), australische Jazzmusikerin
 Marcus Junius Parrott (1828–1879), US-amerikanischer Politiker
 Matt Parrott (1837–1900), US-amerikanischer Politiker
 Mike Parrott (* 1954), US-amerikanischer Baseballspieler
 Nicki Parrott (* 1970), australische Jazzmusikerin
 Peter Parrott (* 1936), australischer Eishockeyspieler
 Robert Parker Parrott (1804–1877), US-amerikanischer Erfinder (Parrott-Geschütz)
 Thomas Marc Parrott (1866–1960), amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Tom Parrott (1868–1932), US-amerikanischer Baseballspieler
 Travis Parrott (* 1980), US-amerikanischer Tennisspieler
 Troy Parrott (* 2002), irischer Fußballspieler
 Ursula Parrott (1900–1957), US-amerikanische Autorin
 William Parrott (1843–1905), britischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Parrott (Georgia)
 Parrott (Ohio)
 Parrott (Virginia)
 Parrott Fork (North Carolina)

Siehe auch:

 Parrot (Begriffsklärung)